Hat ist der Name folgender Orte:

 Hať, deutsch: Haatsch, Dorf in Tschechien
 Hat (Berehowe), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Ukraine
 Hat (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Ukraine

Hat ist der Name von:
 Hat (Goldschmied I), altägyptischer Goldschmied des Neuen Reiches
 Hat (Goldschmied II), altägyptischer Goldschmied des Neuen Reiches

Hat ist der Familienname von:
 Caroline Hat (* 1996), österreichische Popsängerin

HAT steht als Abkürzung für:
 Air Horizont, eine maltesische Charterfluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Hardware Attached on Top, Standard für Erweiterungsmodule für das Raspberry Pi Modell B+, siehe Raspberry Pi #HAT
 Hauptachsentransformation, ein Verfahren der linearen Algebra

 Highest Astronomical Tide, höchst möglicher Gezeitenwasserstand, siehe Seekartennull#Seekartennull, Normalnull, Küstenlinie

HAt steht für:
 Summenformel von Astatwasserstoff

hat steht für:
 Haitianische Sprache (ISO-639-3-Code)
 ein türkisches Längenmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (Türkei)

Siehe auch:
 Hatt

Abkürzung